Ворошил Левонович Гукасян (1932—1986) — азербайджанский советский , , кавказовед, специалист по удинскому языку.

Биография 

Родился в поселке Нидж, Азербайджан, по национальности удин. Окончил Бакинский государственный университет. Работал в Академии наук Азербайджанской ССР. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую фонетическим и морфологическим особенностям ниджского диалекта удинского языка. В 1973 стал доктором филологических наук, защитив в Институте языкознания Академии наук Азербайджанской ССР исследование на тему «Взаимоотношения азербайджанского и удинского языков».

Особо следует отметить выпуск им в 1974 году «Удинско-азербайджанско-русского словаря», который остается единственным на сегодня крупным сводом лексики обоих диалектов современного удинского языка (ниджского и варташенского). Автор многих других статей, посвященных удинскому языку. Многие из своих работ подписывал «Г. Ворошил».

Труды 
 Взаимоотношения азербайджанского и удинского языков: Автореферат диссертации доктора филологических наук
 Фразеологические калькирования в удинском языке // Вопросы фразеологии и составления фразеологических словарей. — Баку, 1968. — С. 167—170.
 В.Л. Гукасян. К трехъязычию удин // Проблемы двуязычия и многоязычия

Кавказоведы СССР
Авторы энциклопедий и словарей